Brandon Quantavius Richardson (23 de septiembre de 1984) es un actor y director de cine estadounidense, más conocido por su papel como Low Five Ghost en serie animada Regular Show de Cartoon Network. Apareció en dos estaciones del VH1 Tough Love.

Primeros años de actuación 
Richardson comenzó a actuar después de dirigir su primer cortometraje en 2003, pero él no lo tomó en serio hasta después de servir en el ejército y se graduó de la universidad. Él hizo su primer comercial de Gatorade con Kevin Durant y Dwyane Wade.

Filmografía

Televisión

Películas

Premios

Enlaces externos 
 

Actores afroamericanos
Afroestadounidenses
Actores de cine de Estados Unidos
Actores de televisión de Estados Unidos
Actores de Florida
Cineastas de Estados Unidos